Авиано́сцы ти́па «Ни́миц» () — тип американских атомных авианосцев. Авианосцы «Нимиц» с максимальным водоизмещением до 106 тыс. тонн являются самыми большими военными кораблями в мире. Они предназначены для действия в составе авианосных ударных групп и поражения крупных надводных целей, обеспечения противовоздушной обороны военно-морских соединений, а также для проведения военно-воздушных операций. 

Основу вооружения кораблей составляет палубная авиация в составе истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet, а также самолётов радиоэлектронной борьбы, дальнего радиолокационного обнаружения, транспортных самолётов и противолодочных вертолётов. Общая масса боезапаса 1954 т.
Собственное бортовое вооружение представлено зенитными ракетными и зенитными артиллерийскими комплексами.

Тип получил название по головному кораблю серии, «Нимиц», введённом в эксплуатацию в 1975 году. Всего было построено 10 авианосцев, включая последний, «Джордж Буш», включённый в состав флота в 2009 году. За время своей эксплуатации корабли широко применялись в различных военных конфликтах, в том числе в Югославии и Ираке.

История создания

Конструкция

Основные характеристики 
В соответствии с классификацией кораблей ВМС США все суда этого типа имеют бортовой номер (), например первый корабль этого класса имеет номер CVN-68, где обозначение CVN — авианосец с ядерной энергоустановкой (C от Cruiser (англ. крейсер), V от Voler (франц. летать), N от Nuclear — ядерный), а 68 — порядковый номер авианосца в ВМС США.

 Изготовитель: Northrop Grumman Corporation, Ньюпорт-Ньюс, Виргиния
 Энергоустановка: два реактора A4W, четыре турбины
 Длина: 333 м
 Ширина полётной палубы: 76,8 — 78,4 м
 Водоизмещение: 98 235 тонн, максимум 104 112 тонны при полной загрузке
 Скорость: 30 узлов (ок. 56 км/ч)
 Авианосное авиационное крыло (66 единиц): 48 многоцелевых истребителей-бомбардировщиков F/A-18 Hornet, 4 самолёта РЭБ EA-6B Prowler, 4 самолёта ДРЛО Grumman E-2 Hawkeye, 2 транспортных самолёта C-2 Greyhound, 8 противолодочных вертолётов Sikorsky SH-60 Seahawk.
 Команда: экипаж 3200 человек + 2480 человек личного состава авиакрыла
 Стоимость: 4,5 миллиарда долларов
 Срок эксплуатации: более 50 лет
 Время работы реакторов без замены активной зоны: около 25 лет. К 2018 году произведена замена активной зоны на реакторах авианосцев «Нимиц» (1998—2001), «Дуайт Эйзенхауэр» (2001—2005), «Карл Винсон» (2005—2009), «Теодор Рузвельт» (2009—2013), «Авраам Линкольн»  (2013—2017).
 Содержание каждого авианосца обходится примерно в 160 миллионов долларов в год.

Состав серии

Состав авиакрыла

Происшествия 
25 января 1987 года, находясь в районе побережья Ливии самолет радиотехнической разведки EA-3B «Скайуорриор» доложил на авианосец о критической неисправности, делающей невозможной посадку с использованием аэрофинишера. На «Нимице» срочно убрали в стороны лишнюю авиатехнику и натянули поперек палубы т. н. «баррикаду» (эластичную сеть) для торможения аварийного самолета. «Скайуорриор» пробил баррикаду и упал за борт. Экипаж из 7 человек погиб.

См. также 
 Авианосный флот США
 Авианосцы типа «Джеральд Р. Форд»

Примечания

Литература

Ссылки 

 
 Discovery channel video 
 Busting the speed myth of USS Enterprise and Nimitz-class nuclear-powered supercarrier , a special report by NavWeaps.Com
 CVN-68 Nimitz-class Modernization  – GlobalSecurity.org

Авианосцы типа «Нимиц»